Bonavena ist der Familienname folgender Personen:

Antonio Bonavena (1886–1960), argentinischer Bandoneonist, Bandleader und Tangokomponist
Óscar Bonavena (1942–1976), argentinischer Schwergewichtsboxer